Cassi Apronià, governador de Dalmàcia i de Cilícia en diversos períodes, i senador vers el 180.
 Cassi Asclepiòdot, bitini molt ric que va donar suport a Barea Sorà tant quan estava en harmònia amb l'emperador Neró.
 Cassi Climent, cavaller romà que va militar al costat de Pescenni Níger i el 195 fou jutjat per Septimi Sever.
 Cassi Dió o Dió Cassi, (vers 155 – després del 230) fou un historiador i escriptor romà.
 Cassi Esceva, militar romà, centurió a l'exèrcit de Juli Cèsar a la batalla de Dirraqui contra els pompeians.
 Cassi Iatrosofista, escriptor grec 
 Cassi Parmense, escriptor romà.
 Cassi Llong, prefecte de camp el 69 aC.
 Cassi Sever, orador i escriptor satíric romà del temps d'August i Tiberi (s. I dC)
 Agrippa Cassi, escriptor romà. Va viure al tomb de l'any 132 durant el regnat d'Adrià.
 Avidi Cassi, general de Marc Aureli i aspirant al tron
 Dionisi Cassi, escriptor romà.
 Dionís Cassi Longí, probablement client d'algun Cassi Longí del que va agafar el nom.
 Espuri Cassi, proposà una llei agrària el 474 aC.
 Espuri Cassi Viscel·lí, magistrat romà, tres cops cònsol.
 Gai Cassi, diversos personatges.
 Luci Cassi, diversos personatges.
 Quint Cassi, diversos personatges.
 Comte Cassi, comte hispano-visigot origen de la família dels Banu Qassi.
 Lorenzo María Alier y Cassi (Barcelona, 1878 - ?), advocat i polític català.
 Ignacio Eraña Cassi (Gijón, 1965), futbolista asturià que ocupava la posició de migcampista.